Ел Лобо има више значења:

 Ел Лобо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Лобо, Ефраин Магаљанес (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Лобо, Ла Манга (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лобо (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лобо (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лобо, Ел Лобо де Примавера (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лобо (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лобо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Лобо (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Лобо (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лобо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Лобо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Лобо (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лобо, Ла Ескондида (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лобо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лобо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лобо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику